Oxynoe azuropunctata — вид морских брюхоногих моллюсков из семейства Oxynoidae подкласса Heterobranchia. Описан К. Р. Дженсеном в 1980 году по образцу, найденному у архипелага Флорида-Кис.

Описание 

Отличительной чертой этого вида в роде Oxynoe является наличие голубых точек на теле.

В пищу Oxynoe azuropunctata потребляет водоросли Caulerpa paspaloides, Caulerpa cupressoides и Caulerpa sertularioides.

Ареал 
Атлантическое побережье Северной Америки от полуострова Флорида до Белиза и Пуэрто-Рико.

Примечания 

Мешкоязычные
Моллюски Атлантического океана
Животные, описанные в 1980 году